Alnetoidia är ett släkte av insekter som beskrevs av Dlabola 1958. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Alnetoidea. Alnetoidia ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Alnetoidia